30-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 6 по 8 марта 2009 года на арене «Овал Линготто» в Турине (Италия). В соревнованиях приняли участие 520 атлетов из 42 стран. Было разыграно 26 комплектов медалей (по 13 у мужчин и женщин).

Медалисты 
Сокращения: ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины 

 30 июня 2014 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций в своём ежемесячном информационном письме сообщила о санкциях по отношению к российской бегунье на 1500 метров Анне Альминовой. На основании отклонений показателей крови, зафиксированных в биологическом паспорте, спортсменка была дисквалифицирована на 30 месяцев (с 16 декабря 2011 года по 15 мая 2014 года). Кроме того, все её результаты, показанные после 16 февраля 2009 года, были аннулированы, в том числе «золото» чемпионата Европы в помещении — 2009 на дистанции 1500 м с результатом 4.07,76.

Медальный зачёт 
Медали в 26 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 22 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

2009
Март 2009 года
Спорт в Италии в 2009 году
2009 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Турине
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
лёгкая атлетика в помещении
Чемпионаты Европы в Италии